Cet article présente les résultats du double dames de l’édition 1920 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 23 au . Il s'agit de la première apparition du double dames aux JO.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1920
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1920
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1920
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1920

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques de 1920
Jeux olympiques